Kourouma steht für

 eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement im westafrikanischen Staat Burkina Faso, siehe Kourouma

Kourouma ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmadou Kourouma (1927–2003), afrikanischer Schriftsteller
 Mustafa Kourouma (* 2003) deutsch-guineischer Fußballspieler
 Philippe Kourouma (1932–2009), guineischer römisch-katholischer Geistlicher; Bischof von Nzérékoré (1979–2007)
 Sékou Kourouma (gest. 2020) guineischer Politiker